Кучино — топоним:

 Кучино — микрорайон города Балашиха Московской области (до 2015 года микрорайон был в составе г. Железнодорожный, объединенного с Балашихой).
 Кучино — железнодорожная платформа в городе Балашиха Московской области (Горьковское направление).
 Кучино — полигон бытовых отходов (закрыт) в городском округе Балашиха (Московская область).

Населённые пункты

Белоруссия 
 Кучино — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Кучино — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Кучино — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Кучино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Кучино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Кучино — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Кучино — деревня в составе города Чусовой Пермского края.
 Кучино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Кучино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Кучино — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Кучино — деревня в Спасском районе Рязанской области.
 Кучино — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Кучино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Кучино — деревня в Петровском районе Тамбовской области, упразднена в 2003 г.
 Кучино — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Кучино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Кучино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Кучино — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Кучино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Кучино — хутор в Пошехонском районе Ярославской области.

См. также 
 Кучин